Dönges (plaats) - plaats in Thüringen, Duitsland

Personen
 Emil Dönges - Duits prediker en uitgever
 Jürgen Dönges - Duits componist
 Klaus Dönges - Duits journalist
 Karl-Werner Dönges - Duits atleet
 Theophilus Ebenhaezer Dönges - Zuid-Afrikaans politicus